Vernis désigne généralement une substance transparente, sèche, permanente et brillante, déposée à l'état liquide et qui, en se solidifiant par évaporation, constitue une couche protectrice à la surface de l'objet (le subjectile) où il est étendu et qui le protège des agressions atmosphériques ou mécaniques (usure).

On peut distinguer selon le subjectile :
 vernis mou, type de vernis utilisé en gravure ;
 vernis pour peinture, préparation à base de résine et de solvant permettant de protéger un tableau et magnifier ses couleurs ;
 vernis pour bois, préparation à base de résine et de solvant, permettant de teinter et de protéger les meubles et instruments en bois ;
 vernis Martin, imitation de laque à base de copal ;
 vernis à ongles, produit cosmétique destiné à colorer, à soigner et/ou à protéger les ongles.
 vernis Dagly, vernis inventé à la fin du XVIIe siècle pour imiter et concurrencer les laques d’Extrême-Orient, créé par la famille Dagly, dynastie de « vernisseurs » de la principauté de Liège.

Vernis peut aussi désigner :
 vernis du Japon, arbres, ailante et Toxicodendron vernicifluum ;
 vernis, nom vernaculaire donné à l'espèce de mollusque marin Callista chione ;
 vernis pourpre, nom vernaculaire donné à l'espèce de gastéropode Amiantis purpurata.